Björsäters församling kan syfta på:
Björsäters församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift
Björsäters församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift